Perlach steht für:
 Perlach (Riegsee), ein Weiler der Gemeinde Riegsee im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
 Ramersdorf-Perlach, ein Stadtbezirk von München 
 Neuperlach, ein Stadtteil im Münchner Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach
 Waldperlach, ein Stadtteil im Münchner Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach
 Perlach, regionale Kurzbezeichnung für den Augsburger Perlachberg bzw. den nahe gelegenen Perlachturm der Perlachkirche 
 Dekanat München-Perlach, ein Dekanat der römisch-katholischen Kirche in München